Antonio Garzoni Provenzani – canottiere italiano
 Domenico Provenzani – pittore italiano

Pagine correlate
 Provenzano